Bibiana steht für:
 Bibiana, weiblicher Vorname
 Heilige Bibiana, römische Märtyrin im 4. Jh. n. Chr.  
 Bibiana (Piemont), Gemeinde in Italien
 Santa Bibiana, Kirche in Rom